Аэропорт Ред-Дог (),  — частный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Ред-Дог-Майн (Аляска), США. Аэропорт находится в собственности компании NANA (Northwest Arctic Native Association) Regional Corporation.

По данным статистики Федерального управления гражданской авиации США услугами аэропорта в 2005 году воспользовалось 7 968 человек, в предыдущем 2005 году — 8475 пассажиров (105 на регулярных коммерческих маршрутах и 8370 на рейсах аэротакси и авиации общего назначения.



Инфраструктура 
Аэропорт Ред-Дог находится на высоте 295 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 2/20 размерами 1924 x 30 метров с асфальтовым покрытием.

Примечания

Ссылки 
 Aviation Photos: Red Dog Airport (RDB) at Airliners.net

Аэропорты Аляски
Нортуэст-Арктик